ФРГ принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плесиде (США) во второй раз, и завоевала две серебряные и три бронзовые медали. Сборную страны представляли 19 женщин.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1980
Страны на зимних Олимпийских играх 1980 года